Jessica Fiorentino (16 de setembro de 1979) é o nome artístico de uma atriz pornográfica checa. Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2000, aos 21 anos de idade.

Prêmios 
 2000: XRCO Award – Best Threeway Sex Scene – Please 9: Sex Warz — venceu (como Jessica)

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Chéquia